Podbrežje je ime več naselij:
 Podbrežje, Adlešiči
 Spodnje Podbrežje
 Zgornje Podbrežje
 Podbrežje, Bosna in Hercegovina
 Podbrežje, Hrvaška